Уэса-дель-Комун ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 61,40 км². Население — 90 человек (на 2010 год).

История 
В 1328 года Уэса была передана королём Альфонсо IV во владении семье Луна. Сменив несколько хозяев, Уэса в XVI веке получила самостоятельность и стала центром общины, включавшей несколько деревень. Община распалась в 1838 году. На протяжении XIX века у Уэсы происходили битвы Пиренейских войн, Испанской революции и Карлистских войн.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля